3 miejscowości w Polsce: 
 Mirowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz 
 Mirowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Mirowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie